Не́рльское городское поселение — муниципальное образование в составе Тейковского района Ивановской области.

Административный центр — пгт Нерль.

История 
Нерльское городское поселение образовано 11 января 2005 года в соответствии с Законом Ивановской области № 4-ОЗ.

Население

Состав

Известные уроженцы 
 Полозов, Анатолий Ефимович (1905—1944) — советский военачальник, полковник.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Нерльского городского поселения

Муниципальные образования Тейковского района
Городские поселения Ивановской области